Mechanismus steht für:

 in Physik und Technik eine aus der Kräftelehre abgeleitete Definition der Maschine
 technisch für eine Bauart von Getrieben
 philosophische Position im Sinne eines metaphysischen Materialismus (Mechanizismus), siehe Mechanistisches Weltbild

 

Siehe auch:
 Reaktionsmechanismus (Chemie)

 Mechanik (Begriffsklärung)